Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ferdi Taygan e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Tony Graham e Bill Scanlon 7-5, 6-1

Teste di serie 

 Tony Graham /  Bill Scanlon (finale)
 Ferdi Taygan /  Tim Wilkison (campioni)

Assente
 William Maze /  Larry Stefanki (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1981